Муто́н: — многозначный термин.

Фамилия 
 Мутон, Александр (1804—1885) — американский политик, сенатор США и 11-й губернатор Луизианы.
 Мутон, Габриель (1618—1694) — французский математик, астроном и богослов.
 Мутон, Жан (ок. 1459—1522) — французский композитор, один из наиболее значительных авторов мотета в начале XVI века.
 Мутон, Жорж, (граф Лобау; 1770—1838) — маршал Франции, главнокомандующий Национальной гвардией.
 Мутон, Мишель — французская автогонщица.
 Эжена Мутона (1823—1902) — французский писатель.

Составные фамилии 

 Мутон-Дюверне, Бартелеми Режи (1770—1816) — французский дивизионный генерал, жертва Белого террора во Франции.

Топоним 
 Мутон (коммуна) — коммуна в департаменте Шаранта, Франция.

Другие значения 
 Мутон (мех)
 Мутондор